Seč est un toponyme qui peut désigner :

Seč, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Seč, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Seč, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Vidlatá Seč, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Seč, une commune du district de Prievidza, dans la région de Trenčín.

Homonymie de localités en  Tchéquie